Андраш I (венг. András Fehér, 1015—1060) — король Венгрии из династии Арпадов.
 Андрей I Боголюбский (ок. 1111 — уб. 1174) — Великий князь Владимирский в 1157—1174 годах, православный святой.
 Андрей I Галицкий (ум. 1323) — князь Волынский с 1308 по 1323 год.
 Андрей I (герцог Неаполя) (итал. Andrea I; ум. в 677) — герцог Неаполя в 672/673—677 годах.
 Андрей I Неаполитанский (1327 — уб. 1345) — венгерский принц, неаполитанский король в 1345 году.
 Андреа I Дориа (1466—1560) — генуэзский адмирал и государственный деятель.
 Андрей I (епископ Брешиа) (ум. в первой половине VIII века) — епископ Брешии.
 Игнатий Андрей I (1622—1656) — первый епископ сиро-католической церкви, первый архиепископ Алеппо и первый патриарх Сирийской католической церкви (1662—1677).

См. также 
 Андрей Первозванный — апостол.
 Андрей II (значения)